Wild Rice River ist der folgenden Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Wild Rice River (Minnesota), Nebenfluss des Red River of the North in Minnesota
 Wild Rice River (North Dakota), Nebenfluss des Red River of the North in North Dakota